Jauja steht für:

Orte: 
 Jauja, Stadt in Peru
 Distrikt Jauja, Distrikt in Peru
 Provinz Jauja, Provinz in Peru

Filme:
 Jauja (Film), Film von Lisandro Alonso mit Viggo Mortensen